

Лая — село, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Лая — селище, Горноуральський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Мала Лая